Violetta puede referirse a:

Deportistas 
Violetta Kólobova, deportista rusa que compite en esgrima.
Violetta Oblinger-Peters,  deportista austríaca.
Violetta Quesada,  atleta cubana retirada.

Artes 
Violetta (artista), artista alemana nacida sin brazos ni piernas.

Música 
Violetta Villas, cantante de origen polaco. 
Violetta (instrumento), instrumento musical de cuerda.
Violetta en vivo, serie de conciertos basados en la telenovela homónima.
Violetta en vivo (banda sonora),  banda sonora de la telenovela Violetta.
Violetta Live, gira en vivo de la serie de televisión de Disney Channel, Violetta. 
Violetta (banda sonora),  banda sonora de la serie homónima.

En la ficción  
Violette Nozière (película),  película francesa estrenada en 1978. 
Violetta (telenovela), telenovela argentina transmitida por Disney Channel.
Tini: El gran cambio de Violetta, película medicuela basada en la telenovela homónima.
Angie e le ricette di Violetta,  programa de televisión de Disney Channel.

Astronomía 
(557) Violetta, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 26 de enero de 1905.

Parecidos 
Violette Athletic Club, club de fútbol de Haití.

Véase también 
Violeta, desambiguación en Wikipedia.